Maków (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Lidzbarski
 Maków (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Maków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Maków (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Maków (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Maków (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski